Meadow Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Meadow Island (Maryland)
 Meadow Island (Massachusetts)
 Meadow Island (New York)